Алекса́ндр Си́доров:
 Сидоров, Александр Анатольевич (Фима Жиганец; род. 1956) — советский и российский писатель, поэт, филолог, переводчик, исследователь уголовного фольклора.
 Сидоров, Александр Артемьевич (род. 1942) — советский и казахстанский тренер-тяжелоатлет.
 Сидоров, Александр Валентинович (1966) — советский и российский дзюдоист.
 Сидоров, Александр Васильевич (1910—1968) — Герой Советского Союза.
 Сидоров, Александр Викторович (род. 1990) — узбекистанский бильярдист.
 
 Сидоров, Александр Леонидович (род. 1952) — глава администрации (1991—1996) и мэр Сургута (1996—2010), депутат Государственной думы Российской Федерации седьмого созыва.
 Сидоров, Александр Николаевич (1924—1980) — бригадир колхоза «Заря коммунизма» Пучежского района Ивановской области, Герой Социалистического Труда.
 Сидоров, Александр Павлович (1875—после 1917) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Самарской губернии.
 Сидоров, Александр Филиппович (1918—1984) — советский артиллерист, полный кавалер ордена Славы.